LMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di López de Micay (Colombia)